Transehe ist der Familienname folgender Personen:

 Astaf von Transehe-Roseneck  (1865–1946), deutschbaltischer Doktor der Philosophie, Historiker, Genealoge und Autor
 Eduard von Transehe-Roseneck (1858–1928), russischer Geheimer Rat und Senator
 Georg von Transehe (1845–1908), russischer Generalleutnant
 Joachim Transehe von Roseneck (1589–1673), deutschbaltischer Landespolitiker und schwedischer Diplomat
 Karl Otto von Transehe-Roseneck (1761–1837), deutschbaltischer Landespolitiker, Adelsmarschall
 Nicolaus Johann von Transehe (1779–1858), deutsch-baltischer Adelsmann und Landrat
 Nikolai Alexander von Transehe (1886–1960), russischer Marineoffizier, Polarforscher und Mitarbeiter der CIA
 Nikolaus Heinrich von Transehe (1886–1969), lettisch-baltischer Naturwissenschaftler und der erste lettische Ornithologe

Siehe auch:
 Transehe-Roseneck (Adelsgeschlecht)